Németország
Schwerstedt, település Türingiában, Sömmerda járásban
Schwerstedt, település Türingiában a weimari járásban